Frau mit Sonnenschirm steht für: 

 Frau mit Sonnenschirm (Monet), ein Gemälde von Monet
 Die Frau mit Sonnenschirm, ein Gemälde von Aristide Maillol

Siehe auch:
 Frau mit Schirm